Zoltán Kárpáthy steht für:

 Zoltán Kárpáthy (Roman), Roman des ungarischen Schriftstellers Maurus Jókai (1854)
 Zoltán Kárpáthy, Originaltitel des ungarischen Spielfilmes  Die Vergeltung von Zoltán Várkonyi (1966)
 Zoltán Kárpáthy (Schauspieler) (1921–1967), ungarischer Schauspieler
 Zoltán Kárpáthy (Pantomime) (1939–2022), ungarischer Pantomime